Luitpold ist:

 eine Variante des Namens Leopold
 Luitpold (Schiff), ein Dampfschiff
 SMS Prinzregent Luitpold, ein Schlachtschiff

Luitpold ist der Name folgender Personen:
 Luitpold (Karantanien und Oberpannonien) († 907), Markgraf in Karantanien und Oberpannonien
 Luitpold I. (~1000–1059), Erzbischof von Mainz
 Luitpold von Scheinfeld († 1217), Bischof von Worms und gewählter Erzbischof von Mainz, siehe Leopold II. von Schönfeld
 Luitpold von Bayern (1821–1912), Prinzregent von Bayern
 Luitpold Prinz von Bayern (* 1951), deutscher Manager 

Siehe auch:
 Luitpold-Gruppe, eine Gemeinschaft bildender Künstler
 Luitpoldbad 
 Luitpoldpark
 Luitpoldstraße
 Prinzregent Luitpold